

Sigle 
  The Post Internazionale  – giornale online
 Teeth Per Inch  – denti per pollice (in), nella lama della sega o nel passo di una filettatura
 Televisi Pendidikan Indonesia  – rete televisiva indonesiana
 Threads per inch  – filetti per pollice, nelle viti a passo inglese
 Tribunale penale internazionale

Codici 
 tpi – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tok pisin
 TPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tapini (Papua Nuova Guinea)